Гимади — татарская фамилия:

 Гимади, Хайри (1912-1961) — советский историк;
 Гимади, Эдуард Хайрутдинович (род. 1937) — российский учёный, доктор физико-математических наук.